Вау-эн-Намус ( — москитовый оазис) — вулканическое поле, конический вулкан и кальдера на юге Ливии, вблизи географического центра Сахары. Внутри кальдеры присутствует густая растительность и три небольших солёных озера различных цветов, что послужило причиной такого названия вулкана. Вокруг кальдеры на 10-20 км простирается область, покрытая тёмной базальтовой тефрой. Из-за её огромного размера она хорошо видна из космоса.

Некоторые геологи объясняют расцвет производства железа культуры Нок залежами железа вблизи юго-западной границы этой геологической структуры.

Вау-эн-Намус — местный туристический объект с растущей популярностью.

Примечания

Ссылки 
 

Вулканы Африки
Вулканы Ливии
Вулканические поля
Кратерные озёра